Маркус и Мартинус (), познати и као М&М (Елверум, 21. фебруар 2002), норвешки су поп двојац кога чине браћа близанци Маркус и Мартинус Гунарсен који је досад објавио четири студијска албума.

Дискографија

Албуми

Синглови

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 2002.
Норвешки певачи